Matuzas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Matuzaitė (ledig)
Matuzienė (verheiratet)

Namensträger 
 Martynas Matuzas (* 1989),  Fußballtorhüter
 Vitas Matuzas  (* 1959),  Politiker

Familienname
Litauischer Personenname